Zkratka CAI může mít více významů:

 Corendon Airlines – turecká letecká společnost
 Corpo Aereo Italiano – Italský letecký sbor vyslaný Itálií do bitvy o Británii
 Club Alpino Italiano – Italský alpinistický klub
 Oficiální zkratka IATA pro Mezinárodní letiště Káhira